Тюбеля́с — топоним в России башкирского происхождения.

 Тюбеляс — село в Усть-Катавском городском округе Челябинской области.
 Тюбеляс — станция, затем остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги.
 Тюбеляс — посёлок при станции, вошедший в конце 1950-х гг в состав села Тюбеляс.
 Тюбеляс — недействующий аэродром в Челябинской области возле села Тюбеляс. Код ZAT6.